Priebs steht für:
 Priebs (Wüstung), Wüstung bei Wittstock/Dosse, Brandenburg

Priebs ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Priebs (* 1956), deutscher Politiker